Antiochia – nazwa miasta utworzona od męskiego imienia Antioch (gr. Antiochos), występującego licznie w dynastii Seleucydów. Władcy ci na terenie swojego państwa często zakładali miasta, nazywane, na cześć fundatora lub jego przodka, „Antiochia” albo „Seleucja”. W okresie hellenistycznym i później rzymskim istniało wiele miast o nazwie „Antiochia” rozlokowanych na terenie Azji.

 Antiochia, dawniej też Antiochia Syryjska – miasto w Turcji (tur. Antakya), stolica prowincji Hatay
 Antiochia Judejska – nazwa Jerozolimy w czasach króla Antiocha IV – zobacz Powstanie Machabeuszów
 Antiochia Margiańska w Margianie (obecnie płd.-wsch. Turkmenistan)
 Antiochia Mygdońska – zobacz Nisibis
 Antiochia Pizydyjska we Frygii

Nazwa Antiochia może też dotyczyć państwa krzyżowców Księstwa Antiochii.